A categoria até 55 kg feminino foi um dos eventos da luta livre nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Foi disputada em 22 de outubro no Ginásio do CODE II com oito lutadoras, cada uma representando um país.

Calendário 
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Chave

Repescagem 

Livre Ate 55 Kg Feminino